Ostapenko ist der Familienname folgender Personen:

 Jeļena Ostapenko (* 1997), lettische Tennisspielerin
 Oleg Nikolajewitsch Ostapenko (* 1957), Generalleutnant der Russischen Streitkräfte 
 Pjotr Maximowitsch Ostapenko (1928–2012), sowjetischer Testpilot
 Sergei Ostapenko (* 1986), kasachischer Fußballspieler
 Serhij Ostapenko (1881–1937), ukrainischer Politiker und Ökonom